Biezen ist der Familienname folgender Personen:

 Koen van der Biezen (* 1985), niederländischer Fußballspieler
 Peter van Biezen (* 1983), niederländischer Eishockeyspieler